La Serie A 1914/15 fue la 18.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Desempate por el primer puesto 
 Brühl St. Gallen 2-1 FC St. Gallen

Central A

Central B

Oeste

Semifinales
Servette Genf 3-2 Young Boys Bern
FC Aarau 1-8 Brühl St. Gallen

Final
Brühl St. Gallen 3-0 Servette Genf

Brühl St. Gallen ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1915
Fútbol en 1914
Fútbol en 1915
Suiza en 1914
Suiza en 1915